El Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra es un recinto polideportivo de la ciudad de Pontevedra, España.

Tiene un aforo de 4.000 espectadores. Es usado como feudo local por los equipos: SD Teucro de balonmano, Leis Pontevedra FS de fútbol sala y CB Ciudad de Pontevedra de baloncesto. Fue diseñado por Alejandro de la Sota en 1966.

Enlaces externos 

Instalaciones deportivas de la provincia de Pontevedra
Instalaciones deportivas de España de los años 1960
Deporte en Pontevedra
Arquitectura en Galicia en el siglo XX
Arquitectura de España de 1966
Deporte en España en 1966
Edificios y estructuras de Pontevedra